Makale kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Mekele, regionhuvudort, Tigray,

Indonesien 

 Kecamatan Makale, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar